Бригитте Аренхольц (; 1952—2018) — немецкая гребчиха, выступавшая за сборную ГДР по академической гребле в 1970-х годах. Чемпионка летних Олимпийских игр в Монреале, победительница первенств Европы и мира.

Биография 
Бригитте Аренхольц родилась 8 августа 1952 года в городе Потсдам, ГДР. Заниматься академической греблей начала в возрасте 14 лет, проходила подготовку в спортивном клубе «Берлин-Грюнау».

Первого серьёзного успеха на взрослом международном уровне добилась в сезоне 1971 года, когда вошла в основной состав восточногерманской национальной сборной и побывала на чемпионате Европы в Копенгагене, откуда привезла награду серебряного достоинства, выигранную в зачёте распашных восьмёрок с рулевой — в финале их опередила только команда из СССР.

В 1973 году в парных рулевых четвёрках одержала победу на европейском первенстве в Москве.

На чемпионате мира 1974 года в Люцерне финишировала в восьмёрках первой и завоевала тем самым золотую медаль.

Благодаря череде удачных выступлений удостоилась права защищать честь страны на летних Олимпийских играх 1976 года в Монреале — здесь со своей командой так же показала в восьмёрках лучший результат и стала олимпийской чемпионкой.

За выдающиеся спортивные достижения в 1974 и 1976 годах награждалась орденом «За заслуги перед Отечеством» в бронзе и серебре соответственно.

После завершения спортивной карьеры в 1983 году получила высшее медицинское образование и затем в течение многих лет работала хирургом.

Последний раз живой Аренхольц видели вечером 3 марта 2018 года, утром на следующий день было подано заявление в полицию о её пропаже. 7 апреля было обнаружено её тело, при этом установить причины смерти так и не удалось.

Примечания

Ссылки 
 
 

Гребцы (академическая гребля) ГДР
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 1976 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1976 года
Олимпийские чемпионы от ГДР
Олимпийские чемпионы по академической гребле
Чемпионы мира по академической гребле
Чемпионы Европы по академической гребле
Кавалеры ордена «За заслуги перед Отечеством» в серебре